Мэ́ттью Грей Габлер (, род.  , Лас-Вегас, Невада, США) — американский актёр, режиссёр, модель и художник. Наиболее известен по роли доктора Спенсера Рида в телесериале «Мыслить как преступник» (2005—2020).

Ранние годы 
Габлер родился 9 марта 1980 года в Лас-Вегасе, штат Невада. в семье политического консультанта Мэрилин Габлер (урождённой Келч) и адвоката Джона Габлера. Его дедушка Максвелл Келч был первым президентом торговой палаты Лас-Вегаса и основал первую радиостанцию KENO в этом городе. Сестра Мэттью сейчас довольно известный модельер, работающий в Нью-Йорке. У Мэттью также есть брат, родившийся в 1994 году, который снялся в клипе Whirlwind Heat.

В 2002 году окончил Школу искусств Тиша Нью-Йоркского университета, где специализировался в области кинорежиссуры. Проживает в Лос-Анджелесе (Калифорния) и Лас-Вегасе (Невада).

Карьера 

Некоторое время работал моделью у дизайнеров Marc Jacobs, Burberry и Louis Vuitton, демонстрировал одежду лейблов Tommy Hilfiger и Sisley. Более того, Мэттью Гублер вошёл в топ 50 лучших моделей. Как актёр дебютировал в фильме «Водная жизнь Стива Зиссу» в 2004 году.

Фильмография

Актёр

Другие работы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Телережиссёры США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Режиссёры видеоклипов США